Александр Грибцов:
 Грибцов, Александр Анатольевич (род. 1983) — российский альпинист, чемпион России по альпинизму.
 Грибцов, Александр Николаевич (род. 1964) — советский и киргизский футболист.